Желина () — французская фамилия.

Известные носители 
 Желина, Гратье (1909—1999) — канадский драматург, актёр, режиссёр и писатель.
 Желина, Мартин (род. 1970) — профессиональный канадский хоккеист.